patron – opiekun, protektor, osoba lub instytucja roztaczająca opiekę
 patron – osoba (zwykle nieżyjąca) darzona wielkim szacunkiem, której imię jest nadawane jakiejś instytucji (szkole, jednostce wojskowej) lub jakiemuś miejscu
 patron – symboliczny religijny opiekun kraju, miasta, profesji, obiektu budowlanego, ludzi itp.
 patron – w starożytnym Rzymie patrycjusz sprawujący opiekę nad wyzwolonymi niewolnikami
 patron – w dawnym polskim prawie termin oznaczający płatnego zastępcę procesowego (adwokata)
 patron – szef pułku w Armii Imperium Rosyjskiego
 patron (także: ładunek) – nabój w historycznej broni odprzodowej
 patron – szablon wykonany z tektury, metalu, drewna

Zobacz też 
 patrón